Le tournoi de Nuremberg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, s'est disputée du 17 au .

Karin Knapp remporte le simple dames. En finale, elle bat Roberta Vinci, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Hao-Ching et Anabel Medina Garrigues.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nuremberg
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Nuremberg
Tennis en Allemagne en 2015
Tennis en mai 2015